André Pinto désigne deux footballeurs :
André Pinto (né en 1978), André Candançam Pinto, footballeur brésilien ;
André Pinto (né en 1989), André Almeida Pinto, footballeur portugais.